Ботафого може да се отнася за:

 Ботафого — бразилски футболен отбор
 Ботафого – квартал в гр. Рио де Жанейро, Бразилия.
 Ботафого — португалски галеон от 16 в, смятан за най-големия и мощен кораб за своето време